Houston Aeros – squadra di hockey su ghiaccio della World Hockey Association (1972-1978)
Houston Aeros – squadra di hockey su ghiaccio dell'International Hockey League e della American Hockey League (1994-2013)